Шёнборн () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Эльба-Эльстер. Подчиняется управлению Эльстерланд. Население составляет 1593 человек (на 31 декабря 2013 года).Занимает площадь 38,46 км². Официальный код — 12 0 62 453.

Коммуна подразделяется на 4 сельских округа.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Бранденбурга